Stimson bezeichnet:

 Frederic Jesup Stimson (1855–1943), US-amerikanischer Diplomat und Schriftsteller
 Henry L. Stimson (1867–1950), US-amerikanischer Politiker
 Mount Stimson, 3091 m hoher Berg in Montana (USA)
 Stimson (Automarke), ehemalige britische Automarke

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stimson (Arkansas)
 Stimson (Washington)
 Stimson Crossing (Washington)

Siehe auch:
 Hoover-Stimson-Doktrin (auch: Stimson-Doktrin)

Siehe auch:
 Stimpson